Wyniki zawodów zapaśniczych rozegranych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988 w Seulu.

Medaliści

Styl wolny

Styl klasyczny

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 

1988 w zapasach
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1988
1988
Zapasy w Korei Południowej